Камера обскура ( — дословно «тёмная комната»)

 Камера-обскура — оптический прибор; простейшее устройство, позволяющее получать оптическое изображение объектов.
«Камера-обскура и мир иллюзий» — музей в Эдинбурге (Шотландия), основным экспонатом которого является огромная действующая камера-обскура XIX века.

В искусстве
 «Камера обскура» (1933) — роман Владимира Набокова.
 «Camera Obscura» (1985) — музыкальный альбом немецкой певицы Нико.
 «Camera Obscura» (1996) — шотландская музыкальная тви-поп группа.

См. также 
 «Obscura» (2002) — немецкая музыкальная дэт-метал группа.